Сабир Атакиши оглы Ахмедов (; 16 июня 1933 года, Сальянский район — 16 июня 2016 года, там же) — советский азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда (1973).

Биография 

Родился 16 июня 1933 года в селе Сейдан Сальянского района Азербайджанской ССР.

Начал трудовую деятельность в 1960 году бригадиром трактористов и механизаторов на колхозе «Ени Мугань» Сальянского района. В 1970-х годах также был заведующим хозяйством этого же колхоза. Хлопковод также сотрудничал с хлопководами других районов Азербайджана и хлопководами республик Средней Азии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 декабря 1973 года за успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании по увеличению производства и заготовки сельскохозяйственной продукции Ахмедову Сабиру Атакиши оглы присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1978 году, за получение высоких и устойчивых урожаев овощей, картофеля, хлопка, винограда, фруктов, чая и бахчевых культур на основе умелого использования техники, улучшения организации работ, повышения культуры земледелия, Ахмедову Сабиру Атакиши оглы присвоена Государственная премия СССР.

С 1990 года на всесоюзной пенсии.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 2 октября 2002 года, за большие заслуги в области науки и образования, культуры и искусства, экономики и государственного управления Азербайджана, Ахмедову Сабиру Атакиши оглы предоставлена персональные стипендия Президента Азербайджанской Республики.

Сабир Ахмедов был прославленным мастером высоких урожаев хлопка и одним из передовых хлопководов Азербайджана.

Активно участвовал в общественно-политической жизни республики. Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 9-10 созыва (1974-1984) от Азербайджанской ССР. В Верховный Совет 9 созыва избран от Сальянского избирательного округа № 217 Азербайджанской ССР; член Комиссии по торговле, бытовому обслуживанию и коммунальному хозяйству Совета Национальностей.

Ушел из жизни 16 июня 2016 года в родном селе на 84 году жизни.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1973)
 два ордена Ленина (1970; 1973)
 Орден Трудового Красного Знамени (1967)
 Медаль «В ознаменование 100-летия Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Медаль «За трудовое отличие» (1965)
 Почетная стипендия Президента Азербайджанской Республики (2002)

Примечания

Ссылки 
 

Депутаты Совета Национальностей 9-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 10-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Азербайджанской ССР
Члены Комиссии по торговле, бытовому обслуживанию и коммунальному хозяйству Совета Национальностей
Делегаты XXVII съезда КПСС